Pomnik Helios w Toruniu – instalacja artystyczna powstała z okazji 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lokalizacja 
Pomnik znajduje się w zachodniej części Zespołu Staromiejskiego, na Placu Rapackiego, w sąsiedztwie Collegium Maximum UMK.

Charakterystyka 
Pomnik odsłonięto 15 lutego 1973 roku z okazji Roku Kopernikańskiego, a zaprojektował go rzeźbiarz Józef Kopczyński. 

Instalacja przedstawia układ heliocentryczny wykonany z brązu, umieszczony na czerwonym granitowym cokole, na którym widnieje napis: Sol omnia regit (Słońce wszystkim włada).

Pomnik jest objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Starego i Nowego Miasta.

Zobacz też 
 Pomniki w Toruniu

Przypisy 

Pomniki w Toruniu
Pomniki w Polsce odsłonięte w 1973